Allaire ist der Name

 einer französischen Gemeinde, siehe Allaire

Allaire ist der Familienname folgender Personen:

 François Allaire (* 1959), kanadischer Eishockeytorwart, -trainer und Buchautor
 Gaston Allaire (1916–2011), kanadischer Musikwissenschaftler und -pädagoge, Pianist, Organist und Komponist

Allaire ist der Name folgendes Unternehmens:

 Allaire Corporation, US-amerikanischen Softwareunternehmen; 2001 von Macromedia aufgekauft.